Sezóna 1989/1990 byla 15. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Djurgårdens IF. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
Týmy z prvních čtyř pozic si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a na výběr byly týmy z 5. - 8. pozice.

 Färjestads BK - AIK 2:1 (3:4, 4:1, 6:2)
 Djurgårdens IF - Västerås IK 2:0 (2:1, 7:3)
 Luleå HF - Leksands IF 2:1 (3:4, 4:1, 6:2)
 Brynäs IF - Södertälje SK 2:0 (8:4, 5:3)

Semifinále 
 Färjestads BK - Brynäs IF 2:1 (5:3, 3:4, 7:1)
 Djurgårdens IF - Luleå HF 2:0 (4:2, 7:2)

Finále 
 Färjestads BK - Djurgårdens IF 1:3 (4:5 P, 5:4 P, 2:3 P, 2:5)

Lední hokej v roce 1989
Lední hokej v roce 1990
1989/1990
Sport ve Švédsku v roce 1989
Sport ve Švédsku v roce 1990